Wybert, keelpastille
 Ruit (meetkunde)